Waltenberg ist der Ortsname von:

 Waltenberg (Ebershausen), Ortsteil der Gemeinde Ebershausen, Landkreis Günzburg, Bayern
 Waltenberg (Seeon-Seebruck), Ortsteil der Gemeinde Seeon-Seebruck, Landkreis Traunstein, Bayern
 Waltenberg (Tüßling), Ortsteil des Marktes Tüßling, Landkreis Altötting, Bayern
 Waltenberg (Waltenhofen), Ortsteil der Gemeinde Waltenhofen, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 die deutsche Bezeichnung für die rumänische Stadt Zalău

Siehe auch:
 Waldenberg